August Göllerich ist der Name folgender Personen: 

* August Göllerich (Politiker) (1819–1883), österreichischer Politiker
 August Göllerich (Pianist)  (1859–1923), österreichischer Pianist